Als Agentursoftware wird bezeichnet:
 Software für Agenturen allgemein
 Agentursoftware (Werbeagentur)
 Agentursoftware (Versicherung)

Siehe auch:
 Projektmanagement-Software (PMS)
 Customer-Relationship-Management-Systeme (CRM)
 Enterprise-Resource-Planning (ERP)